Chick signifie « poussin » en anglais. Il peut aussi désigner:
 Dans l'argot anglophone, une fille, « une meuf ».
 Un prénom masculin anglophone (rare).
 Un personnage de L'Écume des jours (de son vrai nom Jack Chicago).
 Jack Chick, fondamentaliste protestant américain.
 Sandra Chick, joueuse de hockey sur gazon et de basket-ball zimbabwéenne.
 Sonia Chick, joueuse de hockey sur gazon et de basket-ball zimbabwéenne, sœur jumelle de Sandra Chick.
 Un film réalisé par A.V. Bramble, sorti en 1928.
 Un film réalisé par Michael Hankinson, sorti en 1936.